, militaire américain qui a servi durant la Guerre hispano-américaine.
  (1906-2007), scientifique américain.
 Whitney Mixter (née en 1982), actrice américaine.